Anna Rogowska – lekkoatletka
 Arkadiusz Rogowski – lekkoatleta
 Artur Rogowski – strzelec sportowy
 Bazyli Rogowski – major piechoty Wojska Polskiego, starosta i wicewojewoda
 Iwo Onufry Rogowski – ksiądz
 Jan Rogowski – ujednoznacznienie
 Jerzy Rogowski – hydrolog
 Jerzy Rogowski – aktor
 Józef Rogowski – piekarz, sekretarz cechu
 Kacper Rogowski – żużlowiec
 Krzysztof Rogowski – sportowiec, jeździec
 Ludomir Michał Rogowski – kompozytor
 Maria Rogowska – fikcyjna postać, jedna z głównych bohaterek polskiego serialu obyczajowego M jak miłość
 Mariusz Rogowski – piłkarz
 Przemysław Rogowski – lekkoatleta
 Roman Rogowski – cześnik warszawski, poseł na Sejm Czteroletni
 Roman Rogowski – teolog, ksiądz
 Sławomir Rogowski – dziennikarz
 Stanisław Rogowski – polityk
 Stanisław Rogowski – generał brygady WP
 Walter Rogowski – niemiecki konstruktor i wynalazca
 Wiesław Rogowski – poeta
 Wołodymyr Rohowski – ukraiński piłkarz
 Zbigniew K. Rogowski – polski dziennikarz, pisarz, aktor
 Zbigniew Rogowski – dziennikarz

Zobacz też:
 Wola Rogowska
 Marianów Rogowski
 Dekanat rogowski
 Cewka Rogowskiego